La saison du Championnat de Côte d'Ivoire de football D2 2014-15 est la  de la deuxième division ivoirienne.

Les clubs de l'édition 2014-15

Classement Groupe A

Classement Groupe B

Finale

2014-2015
2014 en Côte d'Ivoire
2015 en Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire M2